Trichoplexia contradicta är en fjärilsart som beskrevs av Smith 1896. Trichoplexia contradicta ingår i släktet Trichoplexia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
contradicta